Croughton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Croughton, Northamptonshire, ort, England, 
 Croughton, Cheshire, ort, England,